15-й Кубок чемпионов Содружества проходил с 20 по 28 января 2007 года. Игры проводились в  (групповой турнир) и СК «Олимпийский» (групповой турнир и плей-офф).

 Так как чемпион Армении «Пюник» снялся с прошлого розыгрыша кубка, его место занял «Бананц».
 Вместо чемпиона Казахстана «Астаны» выступал «Актобе».
 В турнире впервые приняла участие команда из дальнего зарубежья — ОФК (Сербия).

Участники

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

См. также 
 Содружество Независимых Государств
 Кубок чемпионов Содружества

Кубок чемпионов Содружества
Футбол в России в 2007 году
Международные спортивные соревнования в Москве